Andreas Beck – calciatore tedesco
 Andreas Beck – tennista tedesco

Pagine correlate 
 Beck